Digital Research, Inc., empresa estatunidenca històrica desenvolupadora del sistema operatiu de disc CP/M
 D.R.I. (de l'acrònim en anglès de Dirty Rotten Imbeciles), grup musical estatunidenc de crossover thrash
 Quantitat diària recomanada (del nom en anglès Dietary Reference Intake), dosi diària que cal consumir d'un determinat nutrient